Stefan Larsson, švedski hokejist, * 14. junij 1965, Tyringe, Švedska.

Larsson je v švedski ligi vso kariero igral za kluba Västra Frölunda HC in Leksands IF, od tega sedemnajst sezon za Västra Frölunda HC. Leta 1984 je bil kot 133. izbran na NHL naboru s strani kluba Detroit Red Wings, kljub temu pa v ligi NHL ni nikoli zaigral.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1993, kjer je bil dobitnik srebrne medalje, sam pa je dosegel eno podajo na osmih tekmah.

V klubu Västra Frölunda HC so upokojili njegov dres s številko 29.

Pregled kariere

|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 83/84
|
| 18
| 3
| 4
| 7
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 84/85
|
| 31
| 10
| 4
| 14
|
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 85
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 85/86
|
| 27
| 5
| 9
| 14
|
| 20
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 86/87
|
| 32
| 7
| 16
| 23
|
| 18
|
| 2
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 32
| 7
| 6
| 13
|
| 26
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 31
| 6
| 12
| 18
|
| 68
|
| 9
| 2
| 1
| 3
|
| 10
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 89/90
|
| 38
| 4
| 9
| 13
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 90/91
|
| 21
| 3
| 6
| 9
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 91/92
|
| 40
| 7
| 13
| 20
|
| 18
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 92/93
|
| 22
| 7
| 7
| 14
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 92/93
|
| 15
| 2
| 10
| 12
|
| 12
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| +1
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 93/94
|
| 30
| 7
| 8
| 15
|
| 26
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 94/95
|
| 20
| 4
| 3
| 7
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 94/95
|
| 18
| 4
| 12
| 16
|
| 6
|
| 5
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 95/96
|
| 39
| 4
| 8
| 12
|
| 18
|
| 13
| 1
| 4
| 5
|
| 5
|-
| Västra Frölunda HC
| Evropska liga
| 96/97
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 96/97
|
| 48
| 4
| 5
| 9
|
| 26
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 97/98
|
| 44
| 7
| 7
| 14
| +1
| 18
|
| 5
| 2
| 2
| 4
| +2
| 4
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 98/99
|
| 49
| 15
| 10
| 25
| +14
| 30
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| -2
| 2
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 99/00
|
| 50
| 11
| 13
| 24
| +6
| 24
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| -4
| 2
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 00/01
|
| 44
| 8
| 9
| 17
| +11
| 26
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| -4
| 6
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 669
| bgcolor="#7FFF00" | 126
| bgcolor="#7FFF00" | 173
| bgcolor="#7FFF00" | 299
| bgcolor="#7FFF00" | +33
| bgcolor="#7FFF00" | 538
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 71
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | -8
| bgcolor="#7FFF00" | 51
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1984
Izbrani na naboru lige NHL (Detroit Red Wings)
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti z upokojenimi številkami